Bevrijdingsmonument Axel
 Bevrijdingsmonument Baarlo
 Bevrijdingsmonument Baarn
 Bevrijdingsmonument Bemmel
 Bevrijdingsmonument Ede
 Bevrijdingsmonument (Groningen)
 Bevrijdingsmonument Helmond
 Bevrijdingsmonument Leiden
 Bevrijdingsmonument Loosduinen
 Bevrijdingsmonument (Meerhout)
 Bevrijdingsmonument Middelburg
 Bevrijdingsmonument Noordwijk
 Bevrijdingsmonumenten in Schiedam
 Bevrijdingsmonument Tielt
 Bevrijdingsmonument Vorden
 Bevrijdingsmonument Vreewijk
 Bevrijdingsmonument Winsum
 Bevrijdingsmonument Zetten
 Heilig Hartbeeld (Neerbeek)
 Irenemonument in Den Haag